Гран-при Пекин 2013 — 5-й этап серии Гран-при ФИДЕ 2012/2013, который проходит с 3 по 17 июля в Пекине. В этом этапе Ван Юэ заменит Теймура Раджабова. Вначале планировалось провести турнир в Берлине.

Участники 

¹) рейтинги даны на июль 2013 года

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальная страница
 Морозевич - Гельфанд
 Камский - Гири
 Грищук - Мамедьяров
 Ван Хао - Гири

Спортивные соревнования в Пекине
Шахматные турниры в Китае
Гран-при ФИДЕ